Sage může být:

 Sage (software) – multiplatformní software
 Sage (rozšíření pro Firefox) – doplněk pro prohlížeč Firefox
 Sage (komiks) – ženská fiktivní postava komiksových příběhů vydávaných nakladatelstvím Marvel Comics
 Mount Sage – kopec na ostrově Tortola v souostroví Malé Antily v severovýchodním Karibiku

křestní jméno
 Sage Kotsenburg (* 1993) – americký snowboardista

příjmení
 Angie Sageová (* 1952) – anglická spisovatelka
 Bill Sage (* 1962) – americký herec
 Halston Sage (* 1993) – americká herečka
 Paula Sage (* 1980) – skotská herečka a netballistka